Lutze ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Lutze (1813–1870), vegetarisch-homöopathischer Wunderheiler, Gründer der ersten Wellness-Klinik
 August Lutze (1875–1934), deutscher Architekt  
 Christin Lutze (* 1975), deutsche Künstlerin
 Eberhard Lutze (1908–1974), deutscher Kulturabteilungsleiter in Bremen
 Ernestine Lutze (1873–1948), deutsche Politikerin (SPD)
 Hildegard Lutze-Froese (1937–1993), deutsche Bildhauerin und Grafikerin
 Lothar Lutze (1927–2015), deutscher Indologe 
 Lothar-Erwin Lutze (1940–2021), deutscher Spion
 Manuela Lutze (* 1974), deutsche Ruderin
 Max Lutze (vor 1895–nach 1924), Kameramann beim deutschen Stummfilm
 Max Friedrich Lutze (1877–nach 1929), deutscher Architekt 
 Samuel Friedrich Lutze (1752–1828), Tuchhändler in Cottbus
 Thomas Lutze (* 1969), deutscher Politiker (Die Linke)
 Viktor Lutze (1890–1943), Stabschef der SA
 Walter Lutze (1891–1980), deutscher Dirigent

Lutze ist der Name eines Ortes

 Lutze (Milower Land), ein Wohnplatz in der Gemeinde Milower Land, Landkreis Havelland, Brandenburg

Siehe auch:

 Lütze